Statistika njemačkog nogometnog kluba FC Bayern Münchena.

Treneri

Treneri od 1963.
Popis Bayernovih trenera od godine kad je osnovana Bundesliga, 1963. Felix Magath (2005.) i Ottmar Hitzfeld (2008.) su dobili nagradu njemačkog trenera godina za vrijeme mandata u Bayernu. 2001. godine, Hitzfeld je također dobio nagradu "svjetskog trenera godine".

Treneri do 1963.

Predsjednici

Nagrade i uspjesi
Bayern je osvojio ukupno 52 veća natjecanja.

Nacionalna natjecanja (46)
Njemački prvaci: 22  
1932., 1968./69., 1971./72., 1972./73., 1973./74., 1979./80., 1980./81., 1984./85., 1985./86., 1986./87., 1988./89., 1989./90., 1993./94., 1996./97., 1998./99., 1999./00., 2000./01., 2002./03., 2004./05., 2005./06., 2007./08., 2009./10.

Pobjednici kupa: 15
1957., 1966./67., 1967./68., 1968./69., 1970./71., 1981./82., 1983./84., 1985./86., 1997./98., 1999./00., 2002./03., 2004./05., 2005./06., 2007./08., 2009./10.

Pobjednici liga-kupa: 6
1997., 1998., 1999., 2000., 2004., 2007.

Pobjednici superkupa: 3
1982., 1987., 1990.

Međunarodna natjecanja (8)

Interkontinentalni kup: 2
  1976., 2001.

Kup/Liga prvaka: 4
1973./74., 1974./75., 1975./76., 2000./01.

Kup pobjednika kupova: 1
1966./67.

Kup UEFA: 1
1995./96.

Prijateljska natjecanja
Fuji-Cup: 4
1987., 1988., 1994., 1995.

Trofeo Santiago Bernabéu: 3
1979., 1980., 2002.

Trofeo Internacional Ciudad de Terrassa: 1
1973.

Trofeo Teresa Herrera: 1
1989.

Trofeo Valencia Naranja: 1
1972.

Trofeo Ciudad de Las Palmas: 1
1972.

Trofeo 75 Aniversario del Athletic de Bilbao: 1
1973.

Wiener Stadthallenturnier: 1
1971.

Toulouse Tournament: 1
1979.

Opel Master kup: 2
1996., 2000.

IFA Shield: 1
2005.

Saitama City kup: 1
2008.

Audi kup: 1
2009.

Regionalna natjecanja
Južnonjemačko prvenstvo: 1925./26., 1927./28.

Ostkreis-Liga: 1910., 1911.

Kreisliga Südbayern: 1920., 1923.

Bezirksliga Bayern: 1925./26.

Bezirksliga Südbayern: 1927./28., 1928./29., 1929./30., 1930./31., 1931./32., 1932./33.

Gauliga Südbayern: 1943./44.

Regionalliga Süd: 1964./65.

Juniorska natjecanja
 Njemačko U-19 prvenstvo 
 Prvaci: 2001., 2002., 2004.
 Doprvaci: 1998., 2006., 2007.
 Njemačko U-17 prvenstvo 
 Prvaci: 1989., 1997., 2001., 2007.
 Doprvaci: 2000.
Njemačko U-15 prvenstvo
 Prvaci: 1982., 1985., 1987., 1990., 1991.
 U-19 Bundesliga jug/jugozapad 
 Prvaci: 2004., 2007.

Igrački uspjesi
Igrači godine

Najbolji strijelci

Pobjednici Svjetskog prvenstva
Podebljani igrači su oni koji su osvojili FIFA SP dok su igrali za Bayern München.

  Hans Bauer (1954.)
  Karl Mai (1954.)
  Franz Beckenbauer (1974.)*
  Paul Breitner (1974.)
  Jupp Heynckes (1974.)**
  Uli Hoeneß (1974.)
  Jupp Kapellmann (1974.)
  Sepp Maier (1974.)
  Gerd Müller (1974.)
  Georg Schwarzenbeck (1974.)
  Raimond Aumann (1990.)
  Klaus Augenthaler (1990.)
  Thomas Berthold (1990.)
  Andreas Brehme (1990.)
  Jürgen Klinsmann (1990.)
  Jürgen Kohler (1990.)
  Lothar Matthäus (1990.)
  Hans Pflügler (1990.)
  Stefan Reuter (1990.)
  Olaf Thon (1990.)
  Jorginho (1994.)
  Paulo Sérgio (1994.)
  Bixente Lizarazu (1998.)
  Lúcio (2002.)
  Massimo Oddo (2006.)
  Luca Toni (2006.)

* Franz Beckenbauer je osvojio SP 1974. kao igrač, a SP 1990. kao trener. Bio je igrač, a kasnije trener Bayern Münchena.
** Jupp Heynckes je SP 1974. osvojio kao igrač, a kasnije kao trener Bayern Münchena.

Statistika po sezonama

Ažuirano: studeni 2008.

Izvori

FC Bayern München